Орган местного самоуправления:
 исполнительной — муниципалитет
 законодательной — представительный орган местного самоуправления